Суоя́рви — расхожий топоним карело-финского происхождения, в переводе означает «болотистое озеро».

 Суоярви — город в Республике Карелия.
 Суоярви I — железнодорожная станция в городе Суоярви.
 Суоярви II — железнодорожная станция в городе Суоярви.
 Суоярви — озеро в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Суоярви — озеро в Лахденпохском районе Республики Карелия.

 Суоярви — прежнее название озера Светлячково (Раздольевское сельское поселение, Приозерский район, Ленинградская область).
 Суоярви — озеро во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Суоярви — прежнее название озера Болотное (Курортный район, Санкт-Петербург).

Примечания